Steinbauer ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Bauer.

Namensträger 
 Friedrich Steinbauer (1934–2003), deutscher Theologe und Anthropologe
 Georg Steinbauer (1864–1949), deutscher Generalmajor
 Gustav Steinbauer (1889–1961), österreichischer Jurist
 Heribert Steinbauer (* 1935), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Steinbauer (1906–1988), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe

 Martin Steinbauer (* 1980), österreichischer Leichtathlet
 Maximilian Steinbauer (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Othmar Steinbauer (1895–1962), österreichischer Komponist und Musiktheoretiker
 Walter Steinbauer (1945–1991), deutscher Bobfahrer
 Wolfgang Steinbauer (1888–1978), deutscher Marineoffizier

Siehe auch 
 Steinbauerbach

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname